Сан-Хуан (округ, Колорадо)
 Сан-Хуан (округ, Нью-Мексико)
 Сан-Хуан (округ, Юта)
 Сан-Хуан (округ, Вашингтон)